Lena kyrka kan syfta på:

 Lena kyrka, Uppland
 Lena kyrka, Västergötland